Hryb ist der Familienname folgender Personen:

 Metschyslau Iwanawitsch Hryb (* 1938), ehemaliger weißrussischer Politiker und Präsident
 Tamasch Tamaschawitsch Hryb (1895–1938), russisch-weißrussischer Schriftsteller und Politiker